Smołowiec (skała) – jedna ze skał kwaśnych, uwodnione szkliwo wulkaniczne.
 Smołowiec (asfalt) – polska nazwa asfaltobetonu używana w XIX wieku.